Bossuit bezeichnet:
 einen Ortsteil der belgischen Gemeinde Avelgem
 den Familiennamen des flämischen Bildhauers Francis Van Bossuit